Pascal Caucheteux (1961-), producteur de cinéma français ;
 Raphaël Caucheteux (1985-), handballeur français.
Patronyme français